

Patronyme
 Francesco Vincenzi, (1956-), est un footballeur italien.
 Guido Vincenzi, (1932-1997) est un footballeur italien.
 Jean-Pierre de Vincenzi, (1957- ) est un ancien entraîneur et actuel dirigeant de basket-ball français. 
 Penny Vincenzi, (1939-2018) est une écrivaine anglaise d'origine italienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme